Ahrar-Partei bezeichnet:

 Ahrar-Partei (Ägypten)
 Ahrar-Partei (Indien)
 Ahrar-Partei (Syrien)